21, een jaar in de gregoriaanse kalender
 21 (getal), een getal
 21 (Omarion), een muziekalbum van Omarion
 21 (Adele), een muziekalbum van Adele
 21 (film), een Amerikaanse film uit 2008
 21 (kansspel), een krasspel, georganiseerd door de Nationale Loterij van België
 Blackjack, een gokspel waarbij de speler moet proberen op 21 te komen
 21 Club, een restaurant in New York